Амет Озенбашли (1893—1958) — кримськотатарський письменник, драматург, громадський та політичний діяч.
 Енвер Озенбашли, Озенбашли Енвер Мемет-оглу (1956—2014) — кримськотатарський історик та мовознавець
 Сеїт Абдулла Озенбашли (1867—1924) — кримськотатарський письменник, драматург, музикант.

Примітки

Див. також 
 Озенбаш  — село
 Біюк-Узенбаш  —  річка
 Бюю́к-Озенба́ш  — село  

Кримськотатарські прізвища